

Miejscowości ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2. w tym 1 podstawowa
 Sierakówek – część wsi Sierakowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie
 Sierakówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Sierakówek – gromada

Zobacz też 
 Nowy Sieraków, Sierakowice, Sierakowo, Sieraków, Sierakówka, Sierakówko